Knotzer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Knotzer (* 1944), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Heinrich Knotzer (1906–1992), österreichischer Landarbeiter, Gewerkschafter und Politiker (SPÖ)